Dízel (eredetileg Diesel) jelentései

 Eredete: Rudolf Diesel (1858–1913) német mérnök, a róla elnevezett belsőégésű motorfajta és üzemanyag kidolgozója
 dízelgázolaj, korábban Diesel, Diesel-olaj, köznyelven dízel, dízel-olaj vagy gázolaj, folyékony motorhajtóanyag
 dízelmotor, korábban Diesel-motor, köznyelven dízel, dízelmotor, dízeles (motor), belsőégésű motorfajta
 dízelmozdony, dízelmotoros (Diesel-motoros) hajtású vasúti jármű
 „dízelautó”, dízel, dízeles autó, a dízelmotorral hajtott közúti jármű köznyelvi neve